Solberga ist der Name von:

 Solberga (Jönköpings län), Ort in Jönköpings län
 Solberga (Södermannland), Ort südlich von Stockholm in Södermanland in Schweden 
 Kloster Solberga (Mons Solis), ehemaliges Zisterziensernonnenkloster bei Visby auf der Insel Gotland in Schweden